Итальянский ирредентизм — движение, существовавшее в конце XIX — начале XX века в Италии и сопредельных регионах с итальянским населением, направленное на объединение всех этнических итальянцев в рамках одного государства.

Первоначально движение пропагандировало присоединение к Италии территорий, населённых в основном итальянцами (и бывших коренными жителями этих мест), но остающихся под властью Австро-Венгрии после Третьей итальянской войны за независимость. К территориям, на которые движение предъявляло претензии, относились Трентино и Тироль, а также районы с мультиэтническим составом населения, включавшего в себя, помимо итальянцев, немцев, словенцев, хорватов, ладинов и истрорумынов, — такие как Южный Тироль, Истрия, Горица и часть Далмации. Позже предъявлялись претензии на город Риека (Фиуме), Корсику, Мальту, Ниццу и Итальянскую Швейцарию.

См.также 
 Большая Италия
 Ирредента
 Рисорджименто

Примечания

Литература 

 Bartoli, Matteo. Le parlate italiane della Venezia Giulia e della Dalmazia. Tipografia italo-orientale. Grottaferrata. 1919.
 Colonel von Haymerle, Italicae res, Vienna, 1879.
 Lovrovici, don Giovanni Eleuterio. Zara dai bombardamenti all'esodo (1943–1947). — Roma: Tipografia Santa Lucia – Marino. 1974.
 Petacco, Arrigo. A tragedy revealed: the story of Italians from Istria, Dalmatia, Venezia Giulia (1943–1953). — Toronto: University of Toronto Press. 1998.
 Večerina, Duško. Talijanski Iredentizam ("Italian Irredentism"). . Zagreb. 2001.
 Vivante, Angelo. Irredentismo adriatico ("The Adriatic Irredentism"). 1984.

Ссылки 

Ирредентизм
История Италии
Внешняя политика Италии